Бори́с Анфия́нович Шахли́н (27 января 1932, Ишим, Тюменская область, СССР — 30 мая 2008, Киев, Украина) — советский гимнаст, заслуженный мастер спорта СССР (1955). Один из лучших гимнастов всех времён, семикратный чемпион Олимпийских игр (1956 — упражнения на коне, командное первенство; 1960 — абсолютное первенство, упражнения на коне, на брусьях, опорный прыжок; 1964 — упражнения на перекладине). Абсолютный чемпион мира (1958), Европы (1955), СССР (1954, 1957—1960, 1963). Чемпион мира (1954, 1958), Европы (1955,1963), СССР (1957—1964) в отдельных видах многоборья. Обладатель Кубка СССР (1955—1962).

Биография 
В 12 лет остался круглым сиротой, вместе с братом жил у бабушки. В 1944 году поступил в гимнастическую секцию. Его первым наставником стал , который воспитал у него чувство ответственности и умение ни при каких обстоятельствах не сдаваться, бороться до последнего. Он же посоветовал поехать учиться в Киевский институт физкультуры. В 1955 году окончил Киевский институт физкультуры.

Занимаясь под руководством опытного тренера А. С. Мишакова (среди его воспитанников легендарная гимнастка Лариса Латынина), в 22 года дебютировал в составе сборной СССР на чемпионате мира в Риме, выиграв командное первенство. В том же году впервые стал абсолютным чемпионом СССР. В 1956 году выиграл олимпийское золото. Всего в трёх Олимпиадах (1956—64) получил  наград. Шахлина отличали спокойствие и уверенность в собственных силах; не случайно после победы на чемпионате Европы (1955) в ФРГ журналисты называли его «русским медведем», вышедшим на помост и раздавившим всех подряд.

Член КПСС с 1964 года. После окончания спортивной карьеры преподавал в Киевском институте физкультуры. В 1968 году стал судьёй международной категории. В начале 1970-х годов его избрали вице-президентом технического комитета Международной федерации гимнастики.

В честь Б. А. Шахлина установлена мемориальная доска на здании Свердловского техникума физической культуры в Екатеринбурге (улица Шаумяна, 85).

25 марта 1969 года почта Монголии выпустила серию почтовых марок (№ 520—527 + почтовый блок № 120). На марке № 525 номиналом 60 монге изображён Борис Шахлин, выполняющий упражнения на коне.

Награды 

 Орден Трудового Красного Знамени (27 апреля 1957 года) — за успехи, достигнутые в деле развития массового физкультурного движения в стране, повышения мастерства советских спортсменов, и успешное выступление на международных соревнованиях
 Орден Ленина (16 сентября 1960 года) — за успешные выступления в XVII летних и VIII зимних Олимпийских играх 1960 года, а также за выдающиеся спортивные достижения
 Орден «Знак Почёта» (30 марта 1965 года) — за успешные выступления на XVIII летних и IX зимних Олимпийских играх и выдающиеся спортивные достижения
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (11 октября 1999 года) — за значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта, повышение авторитета Украины в мире, высокий уровень спортивных достижений
 Орден «За заслуги» III степени (Украина, 19 января 2002 года) — за весомый личный вклад в развитие физической культуры и спорта на Украине, достижение высоких спортивных результатов
 Серебряный Олимпийский орден Международного олимпийского комитета (МОК) (2002 год) — за вклад в олимпийское движение и личные спортивные заслуги

Б. А. Шахлин в изобразительном искусстве 
В г. Ишиме установлен памятник Борису Шахлину. Создан Творческо-производственным объединением «Екатеринбургский художественный фонд» в 2011 году. Авторы: С.Титлинов, А.Медведев, С.Савин. При жизни за выдающимся спортсменом закрепилось звание «железный Шахлин». Авторы памятника выполнили скульптуру из нержавеющей стали, что олицетворяет несгибаемый характер гимнаста, жизнестойкость, силу и волю к победе.

Б. А. Шахлин на картине «Гимнасты СССР» академика Российской академии художеств Дмитрия Жилинского.

Сочинения

Примечания

Литература

Ссылки 
 Борис Шахлин на сайте МОК 
 Юрис Ю. По прозвищу Железный // Спорт-Экспресс. 2008. 2 июня. С. 13

Похороненные на Байковом кладбище
Чемпионы СССР по спортивной гимнастике
Чемпионы мира по спортивной гимнастике
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1956 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1960 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1964 года
Выпускники Национального университета физического воспитания и спорта Украины
Члены КПСС